Krummenau ist der Name folgender Orte:
 Krummenau (Hunsrück), Gemeinde im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Krummenau (Neustadt), Ortsteil der Gemeinde Neustadt (Wied) im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Krummenau SG, Ortschaft in der Gemeinde Nesslau und ehemalige Gemeinde im Kanton St. Gallen, Schweiz

Krummenau ist der Name folgender Fließgewässer:
 Krummenau (Lister), Zufluss der Lister im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, Deutschland